Alpsteg ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Alpsteg (1928–2010), französischer Fußballspieler
 René Alpsteg (1920–2001), französischer Fußballspieler